

Događaji 
 Tutmozis I. postao je vladarem Egipta; prvi je vladar koji je uredio svoj grob u Dolini kraljeva u blizini Karnaka

Rođenja

Smrti

Izvori